

Cidades 
 Franklin (Alabama)
 Franklin (Arkansas)
 Franklin (Carolina do Norte)
 Franklin (Geórgia)
 Franklin (Idaho)
 Franklin (Illinois)
 Franklin (Indiana)
 Franklin (Iowa)
 Franklin (Kentucky)
 Franklin (Luisiana)
 Franklin (Michigan)
 Franklin (Minnesota)
 Franklin (Missouri)
 Franklin (Nebraska)
 Franklin (Nova Hampshire)
 Franklin (Nova Jérsei)
 Franklin (Ohio)
 Franklin (Pensilvânia)
 Franklin (Tennessee)
 Franklin (Texas)
 Franklin (Virgínia)
 Franklin (Virgínia Ocidental)
 Franklin (Wisconsin)
 Franklin Park (Flórida)

Televisão 
 Franklin (série de televisão) — série animada de TV

Desambiguações de topônimos